W Rumunii
 Bârla – gmina w okręgu Ardżesz
 Bârla – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bârla
 Bârla – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Mărișelu